Clackson ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Clackson (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 James Clackson, englischer Sprachwissenschaftler und Indogermanist
 Kim Clackson (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler
 Matt Clackson (* 1985), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Sarah Clackson (1965–2003), britische Papyrologin und Koptologin